Comuna 9 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 9 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 9 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 9 de Cali, Colombia.
 Comuna 9 de Neiva, Colombia.
 Comuna 9 de Medellín, Colombia.